Exodus se poate referi la:
 Exodus, o formație muzicală de thrash metal din California
 Exodus, un film din 1961
 Exodus, un film din 2014
 Exodus, un episod al serialului Lost
 Exodus,o melodie de-a lui Bob Marley
 Exodus,o melodie de-a lui Killa Fonic

Vezi și 
 Exodul, mit fondator al poporului israelit despre scoaterea din robie, mântuirea poporului și încheierea unui legământ
 Cartea Exodului, un capitol din Vechiul Testament